Дос Насионес има више значења:

 Дос Насионес (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Насионес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дос Насионес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику